Jan Morawski herbu Dąbrowa (ur. 4 września 1878 w Odrzechowej, zm. 1 lutego 1940 we Lwowie) – polski prawnik, adwokat, sędzia Najwyższego Trybunału Administracyjnego i Sądu Najwyższego, minister sprawiedliwości w 1920.

Życiorys 
Jego pradziadkiem był Wiktor Gniewosz. Był synem Władysława (właściciela dóbr Odrzechowa i Pobiedno) i Kazimiery z domu Leszczyńskiej. Jego braćmi byli: Stanisław (ur. 1882), Kazimierz (ur. 1889), Józef Agaton (1893–1969, ziemianin, rolnik, poseł na Sejm RP), Jerzy (ur. 1894 lub 1896).

W 1896 zdał egzamin dojrzałości w C. K. Gimnazjum w Sanoku. W czasie nauki szkolnej kierował kołem założonej w Jaśle organizacji „Orzeł Biały”. Studiował prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie w 1900 uzyskał doktorat. Następnie przez 18 lat – do 1918 pracował w sądownictwie austriackim.

W latach 1919–1921 był podsekretarzem stanu w ministerstwie sprawiedliwości, a w okresie od 23 czerwca 1920 do 24 lipca 1920 był kierownikiem tegoż resortu w rządzie Władysława Grabskiego.

Był sędzią Najwyższego Trybunału Administracyjnego. 1 sierpnia 1921 został sędzią Sądu Najwyższego, a w 1930 przeniósł się do pracy w adwokaturze.

Jego żoną była Maria Henryka Reyss.

Przypisy

Bibliografia 
 Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej z 1994
 
 

Absolwenci Gimnazjum im. Królowej Zofii w Sanoku
Absolwenci Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego
Kierownicy ministerstw II Rzeczypospolitej
Jan
Sędziowie Najwyższego Trybunału Administracyjnego
Sędziowie Sądu Najwyższego II Rzeczypospolitej
Urodzeni w 1878
Urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości II Rzeczypospolitej
Zmarli w 1940